Severin kan syfta på följande:

 Severin – ett personnamn

Geografi

Kroatien 

 Severin na Kupi, ort, Gorski kotar,

Tyskland 

 Severin, Domsühl – ortsdel i Domsühl, Mecklenburg-Vorpommern,